Александр Васильевич Пыльцын (18 ноября 1923 — 29 марта 2018) — российский и советский писатель, историк. Дважды награждён орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, орденом Красного Знамени и медалью «За отвагу». Генерал-майор Вооружённых Сил СССР в отставке, действительный член Академии военно-исторических наук, лауреат литературной премии имени Маршала Советского Союза Л. А. Говорова, почётный гражданин города Рогачёв (Белоруссия).

Биография 
Родился в 1923 году в семье железнодорожника на разъезде Известковый в Завитинском уезде Амурской губернии Дальневосточной области (ныне посёлок в Облученском районе Еврейской автономной области). Затем семья несколько лет жила в железнодорожной казарме между Известковым и Бираканом, а в 1931 году переселилась в посёлок Кимкан. Здесь в 1938 году окончил школу-семилетку, а в 1941 году — десятилетку в школе-интернате в городе Облучье. 

После начала Великой Отечественной войны был призван во 2-ю Краснознамённую армию Дальневосточного фронта. В июле 1942 года закончил 2-е Владивостокское военно-пехотное училище в Комсомольске-на-Амуре. Служил на Дальневосточном фронте. С 1943 года — в Южно-Уральском военном округе.

С декабря 1943 года воевал в постоянном составе 8-го отдельного штрафного батальона Белорусского, затем 1-го Белорусского фронта, был командиром взвода и роты, трижды ранен, прошёл от Белоруссии до Берлина.

После войны окончил Военную академию тыла и транспорта, служил в воздушно-десантных войсках, был заместителем начальника военного училища в Уссурийске, начальником военной кафедры в Харьковском автодорожном институте.

В 1981 году уволился из армии по болезни в звании генерал-майора.

Скончался 30 марта 2018 года в Санкт-Петербурге. Похоронен на Смоленском кладбище.

Награды 
 Орден Красного Знамени
 Орден Отечественной войны I степени
 Два ордена Отечественной войны II степени
 Два ордена Красной Звезды
 Медаль «За отвагу»
 Медаль «За боевые заслуги»
 Медали СССР и России

Библиография

Книги

Публикации

Образ в кино

Документальные фильмы 
 «Алтарь Победы» (2009-2010) - документальный цикл к 65-летию Победы в ВОВ, в 20-й серии «Штрафбат» участвовал Александр Васильевич Пыльцын.
 «Александр Пыльцын» (2012) - фильм снял Андрей Зайцев в рамках документального сериала «Моя великая война». Александр Васильевич Пыльцын в фильме вспоминает о годах войны. Фильм показан в 2012 и 2013 году на телеканале «Культура».

Примечания

Ссылки 
 Пыльцын Александр Васильевич. Записи из военкоматов
 
 
 
 

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Командиры рот в Великой Отечественной войне
Генерал-майоры (СССР)
Выпускники Военной академии материально-технического обеспечения
Персоналии:Воздушно-десантные войска СССР и России
Военные писатели России
Военные историки
Члены КПСС
Похороненные на Смоленском православном кладбище